Solhavre kan syfta på

 Solhavre (havresort) – en havresort, även kallad Sol II, se Havre#Historik
 Solhavre (dryck) – Havrebaserade produkter i ICA:s sortiment, bland annat havredrycker.